Лян — китайська одиниця вимірювання ваги та [[довжина|довжини]
 Лян — китайська династія і держава.
 Лян — китайське прізвище.